Zaleski je polské příjmení:

 August Zaleski (1883–1972), polský ekonom, politik a diplomat, ministr zahraničí
 Filip Zaleski (1836–1911), rakousko-uherský státní úředník a politik polského původu z Haliče
 Józef Bohdan Zaleski (1802–1886), polský tomantický básník
 Wacław Zaleski, více osob, rozcestník
 Wacław Zaleski (politik) (1868–1913), polský politik z Haliče, ministr
 Zbigniew Zaleski (1947–2019), polský politik, poslanec Evropského parlamentu

Externí odkazy